Quantität steht für:

 die Anzahl von Objekten, die Menge eines Stoffes oder die Häufigkeit eines Vorgangs, siehe Quantität
 in der Logik die Eigenschaft einer Aussage, partikulär und universell oder universell zu sein, siehe Quantor
 in der Sprachwissenschaft 
 die relative Länge oder Kürze eines Lauts oder Segments, siehe Quantität (Linguistik)
 die absolute Länge oder Kürze eines Sprachlauts, siehe Lautdauer
 die Länge oder Kürze einer Silbe ausgedrückt in Moren, siehe Silbengewicht
 in der Verslehre die Länge oder Kürze einer Silbe, siehe Quantität (Verslehre)